Qoornuarsuk bezeichnet:
 Qoornuarsuk (Sund, Maniitsoq), Sund im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qoornuarsuk (Sund, Nanortalik), Sund im Distrikt Nanortalik, Grönland